Obereichet ist der Ortsname von

 Obereichet (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Obereichet (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern